Mighty Mouse (animatiefiguur)
 Apple Mighty Mouse